Diathese (griechisch:  [f.] diáthesis „Auseinanderstellen“, „Anordnung“, „Zustand“, „Gattung (des Zeitworts)“; nicht zu verwechseln mit neugriechisch:  [f.] diáthesi) steht für:

 Diathese (Linguistik), Synonym zu Genus Verbi, manchmal auch als semantische Handlungsrolle des Satzsubjekts davon unterschieden
 Diathese (Medizin), bestimmte krankhafte Neigungen des Organismus (beispielsweise die hämorrhagische Diathese, d. h. die Blutungsneigung)

Siehe auch: